Selçuk (prononcé "Seltchouk" en turc) peut désigner :
 Selçuk chef-lieu de district dans la province d'İzmir, site d'Éphèse
  village du district et de la province de Tekirdağ 
 Selçuk un prénom turc
 Seldjouk, Selçuk, Seljuk ou Saljuq l'éponyme et fondateur des dynasties seldjoukides (en turc : Selçuklu pl. Selçuklular)
 Seldjoukides dynastie qui a régné sur les actuels Iran et Irak ainsi que sur l'Asie Mineure entre le milieu du  et la fin du 
 Seldjoukides de Roum branche des Seldjoukides qui a régné sur l'Asie Mineure